Världscupen i skidskytte 2001/2002 anordnades på nio olika orter runt om i världen, bland deltävlingarna fanns bland annat de olympiska tävlingarna 2002.

Herrar

Resultat

Slutställning

Damer

Resultat

Slutställning

Referenser

Noter

Webbkällor

Tryckta källor

Externa länkar 
 Säsongsstatistik på Biathlonworld.com (Se även länkarna ovan)

Skidskyttesäsongen 2001/2002
Skidskytte
2001/2002